Parque de atracciones hace referencia a varios artículos:

 Parque de atracciones, un tipo de parque de ocio. Véase :Categoría:Parques de atracciones para acceder a artículos sobre parques de atracciones específicos;
 Parque de atracciones temático, un parque de atracciones decorado acorde a una temática común; o
 Parque de atracciones, una historieta de Francisco Ibáñez perteneciente a la serie Mortadelo y Filemón.
 Parque de atracciones desaparecido, un parque de atracciones que por uno o más motivos ha cerrado definitivamente.